Kandahar – miasto w Afganistanie
 Kandahar – prowincja w Afganistanie
 Kandahar – port lotniczy w Afganistanie
 Kandahar – wiązanie narciarskie
 HMS "Kandahar" – brytyjski niszczyciel
 Kandahar Bronze Star – brytyjskie odznaczenie wojskowe
 Kandahar – film z 2001 roku w reżyserii Mohsena Makhmalbafa
 Kandahar – film z 2010 roku w reżyserii Andrieja Kawuna